Carnegia –  genere di Saturniidae (falene) 
671 Carnegia  – asteroide